Sins of the Father oder Sins of the Fathers ist der Titel folgender Werke:
 Sins of the Fathers, deutscher Titel Sünden der Väter, US-amerikanischer Stummfilm von Ludwig Berger (1928)
 Sins of the Fathers (1948), kanadischer Spielfilm von Richard J. Jarvis und Phil Rosen (1948)
 Sins of the Father, deutscher Titel Murchison/Harris – Anwälte in L.A., US-amerikanischer Fernsehfilm von Peter Werner (1985)
 Sins of the Father, deutscher Titel Die Sünden der Väter (2002), US-amerikanischer Fernsehfilm von Robert Dornhelm (2002)
 Sins of the Father (2019), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jamal Hill (2019)
 Sins of the Father (2020), britischer Spielfilm von Paul Romero Mendez und Elaine Sturgess (2020)

Siehe auch:
 Die Sünden der Väter, Begriffsklärung